Garv eller Garva kan avse:
 Garva – ett sätt att bereda skinn/läder, se garvning
 Garv: Pride and Honour – en indisk film från 2004